Гуцол — украинская фамилия. Известные носители:

 Гуцол, Анна Васильевна (род. 1984) — организатор и лидер движения Femen.
 Гуцол, Михаил Васильевич — народный депутат Верховной рады Украины III созыва.
 Гуцол, Павел Иванович (1959—2016) — советский и украинский работник органов внутренних дел, начальник УМВД Украины в Николаевской области (2001—2005), генерал-майор милиции.
 Гуцол, Юрий Андреевич — судья Верховного Суда Российской Федерации.